Seitenbach ist ein geographischer Name:

Ortschaft:
 Seitenbach, Dorf der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern

Gewässer:
 Seitenbach (Aich), am Oberlauf Totenbach,  am Mittellauf Segelbach, rechter Zufluss der Aich in Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Seitenbach (Baunach), rechter Zufluss der Baunach in Reckendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Seitenbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbach (Murr) bei Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Seitenbach, Oberlaufname des Neugrabens (zur Gollach) bei Hemmersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Seitenbach (Truppach), rechter Zufluss der Truppach bei Obernsees, Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern; teils auch nur Name des linken Oberlaufs beim Dorf Seitenbach mit Mittellauf Feilbrunnenbach und Unterlauf Eschenbach
 Seitenbach (Wolkeringer Mühlbach), rechter Zufluss des Wolkeringer Mühlbachs – auch Poignbach oder Kumpfmühlbach – (zur Pfatter) bei Wolkering, Gemeinde Thalmassing, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Seidenbach